W pomiarze czasu – stoper (czasomierz)
 Stopper do ucha
 Rodzaj węzła żeglarskiego
 W żegludze – urządzenie do unieruchamiania olinowania
 W piłce nożnej – ostatni obrońca